

Geografia 
 Brasile
 Conchas – comune nello Stato di San Paolo
 Stati Uniti d'America
 Conchas Dam – census-designated place nello Stato del Nuovo Messico

Altro 
 Casa de las Conchas – edificio in stile gotico a Salamanca, Spagna
 Quinta das Conchas – stazione della linea gialla della metropolitana di Lisbona, Portogallo
 Stadio Rocha e Río de Las Conchas – stadio calcistico di Rincón de Milberg, Argentina